прп — абревіатура

 прп — скорочення від преподобний, у православній церкві лик святості
 ПРП — Партія реформи і порядок, політична партія в Україні
 ПРП (від )